Chrysler Pacifica — автомобіль, який дебютував 2002 року в автосалоні в Детройті. Виробляється в кузовах позашляховик і мінівен.

Перше покоління (CS, 2003-2007) 

На початку 2003 року представлено Chrysler Pacifica першого покоління у вигляді кросовера. Під капотом зустрічаються виключно V6 двигуни. Розпочинається перелік з 3.5-літровго V6 на 253 к.с. Витрачає кросовер з ним 13.1 л/100 км та 9.4 л/100 км за містом. Автомобіль з цим же двигуном, але з повним проводом витратить 13.8 л/100 км у місті та 10.7 л/100 км за межами. Продовжує перелік 3.8-літровий V6 на 213 к.с. Втрата палива перебуває на рівні 13.1 л/100 км у місті та 9.4 л/100 км за його межами. Цей двигун у версії на 200 к.с. витратить 14.7 л/100 км у місті та 10.2 л/100 км за межами. Очолює силовий перелік 4.0-літровий V6 на 258 к.с. Кросовер з ним витратить 14.7 л/100 км у місті та 9.8 л/100 км за межами. Такою ж витрата палива буде і при повному приводі.

Виробництво тривало до листопада 2007 року і було припинено через низький попит.

Двигуни 
3.5 л EGJ V6
3.8 л EGH V6
4.0 л EGQ V6

Продажі

Друге покоління (RU, з 2016) 

Про розробку автомобіля на зміну Chrysler Town & Country було заявлено в 2015 році, але про зміну назви тоді не йшлося - більш того така процедура заперечувалася, як дорога.

Автомобіль був представлений 11 січня 2016 року у Детройтському автосалоні, але під ім'ям Крайслер Пацифіка - рішення змінити назву було пояснено бажанням відокремити автомобіль від попередніх поколінь мінівенів компанії. Відмінністю від них називалася нова платформа і дизайн - більш спортивний зовнішній вигляд в стилі кросоверів, поглинаючих сегмент мінівенів, відхід від традиційно незграбного дизайну мінівенів. Дизайн новинки повторював стиль седана Chrysler 200.

Складання автомобіля почалася на заводі Windsor Assembly Plant в Віндзорі, провінція Онтаріо, Канада. Перевірку на безпеку мінівен пройшов в ряді краш-тестів IIHS в серпні 2016 року, отримавши максимальну оцінку Top Safety Pick+.

Випускається в п'яти комплектаціях: LX і Touring, Touring-L, Touring-L Plus і Limited.

Продажі почалися в травні 2016 року і вже до жовтня Крайслер Пацифік зайняв 20% ринку мінівенів США, досягнувши продажів 35,5 тисяч автомобілів, ставши другим за популярністю мінівеном в США після Toyota Sienna, що дозволило автомобілю вийти в фінал конкурсу Автомобіль року в США в категорії SUV.

У жовтні 2016 року компанія запустила через соцмережі соціально-орієнтовані рекламні відеоролики під назвою «PacifiKids», де діти 8-13 років в ролі автодилерів розповідають батькам про можливості моделі.

Для 2021 модельного року Chrysler оновив Pacifica. Автомобіль отримав зміни в екстер'єрі та інтер'єрі, нову систему мультимедіа з функціями безпродівної інтеграції за смартфоном. Виробник оновив список стандартних функцій безпеки та доповнив його автоматичним екстреним гальмуванням та адаптивним круїз-контролем.

Безпека 
В 2017 році Chrysler Pacifica Van FWD пройшов випробування у Національній Адміністрації Безпеки Дорожнього Руху США (NHTSA):

Двигуни 
3.6 л Pentastar V6 291 к.с.
3.6 л Pentastar V6 + електродвигун 251 к.с.

Продажі

Примітки

Посилання 

Автомобілі Chrysler
Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х
Мінівени